Ибуки ( — дыхание) — слово японского происхождения. Может означать следующее:

Корабли 
 Броненосные крейсера типа «Ибуки» — японские крейсера начала XX века.
 Ибуки — японский авианосец времён Второй мировой войны.

География 
 Ибуки — гора в Японии, 1 377 метров.
 Ибуки — бывший город в Японии.

Люди 
 Ибуки, Бунмэй (род. 1938) — японский политик.
 Ибуки, Гороу (род. 1946) — японский актёр.

Прочее 
 Ibuki — спутник дистанционного зондирования Земли.
 Ибуки — вид силового дыхания.